Termenul „March” se poate referi la:

 March (râu) sau Râul Morava afluent al Dunării 
 March (district) în Elveția
 March (Breisgau) comună lângă Freiburg, Baden-Württemberg
 March (Cambridgeshire) oraș în Anglia
 March (echipă) March a fost o echipă de Formula 1

Vezi și 
 Morava (dezambiguizare)
 Mach